Piet Verdonk (beeldhouwer) (1901-1968), Nederlands beeldhouwer
Piet Verdonk (edelsmid) (1862-1944), Nederlands edelsmid